North Fork Alder Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 North Fork Alder Creek (Alder Creek, Benewah County), Fluss im Benewah County, Bundesstaat Idaho
 North Fork Alder Creek (Alder Creek, Los Angeles County), Fluss im Los Angeles County, Bundesstaat Kalifornien
 North Fork Alder Creek (Alder Creek, Mendocino County), Fluss im Mendocino County, Bundesstaat Kalifornien